Die Mitglieder der 21. Knesset wurden am 9. April 2019 gewählt und am 30. April 2019 vereidigt.

Mitglieder der Knesset

Weblinks 

 Haaretz: Here's the Full List of Israeli Lawmakers – and Only a Quarter Are Women
 Knesset Webseite: Gegenwärtige Knesset Abgeordnete der 20. Knesset (englisch)

Einzelnachweise 

21